Seznam kolumbijských spisovatelů uvádí některé významné spisovatele, narozené nebo převážně publikující v Kolumbii.

C 
 Andrés Caicedo (1951–1977)

G 
 Santiago Gamboa (* 1965)

M 
 Gabriel García Márquez (1927–2014), romanopisec, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1982

V 
 Fernando Vallejo (* 1942)

Kolumbijská literatura
 
Kolumbijských spisovatelů
spisovatelé